Di seguito una lista di asteroidi dal numero 153001 al 154000 con data di scoperta e scopritore.

153001-153100 

|-
| 153001 - ||  || 1 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 153002 - ||  || 2 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 153003 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 153004 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 153005 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 153006 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 153007 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 153008 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 153009 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 153010 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 153011 - ||  || 10 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 153012 - ||  || 2 maggio 2000 || Farnham, T. L.
|-
| 153013 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 153014 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 153015 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 153016 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 153017 - ||  || 24 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 153018 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 153019 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 153020 - ||  || 30 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 153021 - ||  || 24 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 153022 - ||  || 1 giugno 2000 || Spacewatch
|-
| 153023 - ||  || 5 giugno 2000 || LONEOS
|-
| 153024 - ||  || 1 giugno 2000 || NEAT
|-
| 153025 - ||  || 5 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 153026 - ||  || 4 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 153027 - || 2000 OP || 23 luglio 2000 || Broughton, J.
|-
| 153028 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 153029 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 153030 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153031 - ||  || 6 agosto 2000 || McNaught, R. H.
|-
| 153032 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153033 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153034 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153035 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153036 - ||  || 2 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153037 - ||  || 4 agosto 2000 || NEAT
|-
| 153038 - || 2000 QT || 23 agosto 2000 || Robinson, L.
|-
| 153039 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153040 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153041 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153042 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153043 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153044 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153045 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153046 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153047 - ||  || 29 agosto 2000 || BATTeRS
|-
| 153048 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153049 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153050 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153051 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153052 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153053 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153054 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153055 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153056 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153057 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153058 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153059 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153060 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153061 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153062 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153063 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153064 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153065 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153066 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153067 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153068 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153069 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153070 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153071 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153072 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153073 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153074 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153075 - ||  || 21 agosto 2000 || LONEOS
|-
| 153076 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153077 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 153078 Giovale ||  || 26 agosto 2000 || Millis, R.
|-
| 153079 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153080 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153081 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153082 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153083 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153084 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153085 - ||  || 4 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153086 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153087 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153088 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153089 - ||  || 5 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153090 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153091 - ||  || 7 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 153092 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153093 - ||  || 4 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153094 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153095 - ||  || 4 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 153096 - ||  || 19 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 153097 - ||  || 20 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153098 - ||  || 20 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153099 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153100 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|}

153101-153200 

|-
| 153101 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153102 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153103 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153104 - ||  || 26 settembre 2000 || Kušnirák, P.
|-
| 153105 - ||  || 25 settembre 2000 || Crni Vrh
|-
| 153106 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153107 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153108 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153109 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153110 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153111 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153112 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153113 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153114 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153115 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153116 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153117 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153118 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153119 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153120 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153121 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153122 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153123 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153124 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153125 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153126 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153127 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153128 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153129 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153130 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153131 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153132 - ||  || 20 settembre 2000 || NEAT
|-
| 153133 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153134 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153135 - ||  || 20 settembre 2000 || NEAT
|-
| 153136 - ||  || 21 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 153137 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153138 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153139 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153140 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153141 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153142 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153143 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153144 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153145 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153146 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153147 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153148 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153149 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153150 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153151 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153152 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153153 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153154 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153155 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153156 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153157 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153158 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153159 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153160 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153161 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 153162 - ||  || 29 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 153163 - ||  || 25 settembre 2000 || NEAT
|-
| 153164 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 153165 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 153166 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 153167 - ||  || 3 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 153168 - ||  || 2 ottobre 2000 || Spacewatch
|-
| 153169 - ||  || 6 ottobre 2000 || LONEOS
|-
| 153170 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 153171 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 153172 - ||  || 2 ottobre 2000 || LONEOS
|-
| 153173 - ||  || 5 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 153174 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 153175 - ||  || 24 ottobre 2000 || Ball, L.
|-
| 153176 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 153177 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 153178 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 153179 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 153180 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 153181 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 153182 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 153183 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 153184 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 153185 - ||  || 26 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 153186 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 153187 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 153188 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 153189 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 153190 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 153191 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 153192 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 153193 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 153194 - ||  || 2 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 153195 - ||  || 16 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 153196 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 153197 - ||  || 25 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 153198 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 153199 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 153200 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|}

153201-153300 

|-
| 153201 - ||  || 29 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 153202 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 153203 - ||  || 29 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 153204 - ||  || 19 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 153205 - ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 153206 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 153207 - || 2000 XX || 1 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 153208 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 153209 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 153210 - ||  || 4 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 153211 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 153212 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 153213 - ||  || 8 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 153214 - ||  || 6 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 153215 - ||  || 17 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 153216 - ||  || 28 dicembre 2000 || McClusky, J. V.
|-
| 153217 - ||  || 26 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 153218 - ||  || 28 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 153219 - ||  || 27 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 153220 - ||  || 28 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 153221 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 153222 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 153223 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 153224 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 153225 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 153226 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 153227 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 153228 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 153229 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 153230 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 153231 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 153232 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 153233 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 153234 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 153235 - ||  || 31 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 153236 - ||  || 26 dicembre 2000 || Bohyunsan
|-
| 153237 - ||  || 3 gennaio 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 153238 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 153239 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 153240 - ||  || 2 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 153241 - ||  || 15 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 153242 - ||  || 15 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 153243 - ||  || 15 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 153244 - ||  || 14 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 153245 - || 2001 BK || 17 gennaio 2001 || Kobayashi, T.
|-
| 153246 - ||  || 17 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 153247 - ||  || 16 gennaio 2001 || Bickel, W.
|-
| 153248 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 153249 - ||  || 17 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 153250 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 153251 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 153252 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 153253 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 153254 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 153255 - ||  || 17 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 153256 - ||  || 20 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 153257 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 153258 - ||  || 29 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 153259 - ||  || 29 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 153260 - ||  || 31 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 153261 - ||  || 29 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 153262 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 153263 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 153264 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 153265 - ||  || 2 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 153266 - ||  || 11 febbraio 2001 || Hug, G.
|-
| 153267 - ||  || 6 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 153268 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 153269 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 153270 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 153271 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 153272 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 153273 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 153274 - ||  || 3 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 153275 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 153276 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 153277 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 153278 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 153279 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 153280 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 153281 - ||  || 16 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 153282 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 153283 - ||  || 20 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 153284 Frieman ||  || 21 febbraio 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 153285 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 153286 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 153287 - ||  || 15 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 153288 - ||  || 16 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 153289 Rebeccawatson ||  || 22 marzo 2001 || Healy, D.
|-
| 153290 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 153291 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 153292 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 153293 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 153294 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 153295 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 153296 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 153297 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 153298 Paulmyers ||  || 29 marzo 2001 || Healy, D.
|-
| 153299 - ||  || 26 marzo 2001 || NEAT
|-
| 153300 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|}

153301-153400 

|-
| 153301 Alissamearle ||  || 25 marzo 2001 || Buie, M. W.
|-
| 153302 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 153303 - ||  || 23 aprile 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 153304 - ||  || 24 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 153305 - ||  || 26 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 153306 - ||  || 11 maggio 2001 || NEAT
|-
| 153307 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 153308 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 153309 - ||  || 28 maggio 2001 || NEAT
|-
| 153310 - || 2001 LZ || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 153311 - ||  || 18 giugno 2001 || NEAT
|-
| 153312 - ||  || 28 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 153313 - ||  || 28 giugno 2001 || NEAT
|-
| 153314 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 153315 - ||  || 10 luglio 2001 || NEAT
|-
| 153316 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 153317 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 153318 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 153319 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 153320 - ||  || 20 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 153321 - ||  || 21 luglio 2001 || Tombelli, M., Boattini, A.
|-
| 153322 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 153323 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 153324 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 153325 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 153326 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 153327 - ||  || 21 luglio 2001 || Spacewatch
|-
| 153328 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 153329 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 153330 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 153331 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 153332 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 153333 Jeanhugues ||  || 25 luglio 2001 || Pises
|-
| 153334 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 153335 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 153336 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 153337 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 153338 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 153339 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 153340 - ||  || 22 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 153341 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 153342 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 153343 - ||  || 30 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 153344 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 153345 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 153346 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 153347 - ||  || 3 agosto 2001 || NEAT
|-
| 153348 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 153349 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 153350 - ||  || 12 agosto 2001 || Sanchez, S.
|-
| 153351 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 153352 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 153353 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 153354 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 153355 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 153356 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 153357 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 153358 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 153359 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 153360 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 153361 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 153362 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 153363 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 153364 - || 2001 QL || 16 agosto 2001 || Broughton, J.
|-
| 153365 - || 2001 QQ || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153366 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153367 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153368 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153369 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153370 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153371 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153372 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153373 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153374 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153375 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153376 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153377 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153378 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153379 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153380 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153381 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153382 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153383 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153384 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153385 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153386 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153387 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153388 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153389 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153390 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153391 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153392 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153393 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153394 - ||  || 23 agosto 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 153395 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153396 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153397 - ||  || 18 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 153398 - ||  || 19 agosto 2001 || Hug, G.
|-
| 153399 - ||  || 19 agosto 2001 || NEAT
|-
| 153400 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|}

153401-153500 

|-
| 153401 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153402 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153403 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153404 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153405 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153406 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153407 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153408 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153409 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153410 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153411 - ||  || 24 agosto 2001 || Tucker, R. A.
|-
| 153412 - ||  || 25 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 153413 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 153414 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153415 - ||  || 27 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153416 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 153417 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 153418 - ||  || 26 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153419 - ||  || 23 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 153420 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 153421 - ||  || 27 agosto 2001 || NEAT
|-
| 153422 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 153423 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 153424 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 153425 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 153426 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 153427 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 153428 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 153429 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 153430 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 153431 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 153432 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 153433 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 153434 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 153435 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153436 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 153437 - ||  || 24 agosto 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 153438 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 153439 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153440 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153441 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153442 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153443 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153444 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153445 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 153446 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153447 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153448 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153449 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153450 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153451 - ||  || 18 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 153452 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 153453 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153454 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153455 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153456 - ||  || 19 agosto 2001 || Buie, M. W.
|-
| 153457 - ||  || 19 agosto 2001 || Buie, M. W.
|-
| 153458 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 153459 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 153460 - || 2001 RN || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153461 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153462 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153463 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153464 - ||  || 10 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 153465 - ||  || 10 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 153466 - ||  || 10 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 153467 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153468 - ||  || 12 settembre 2001 || Boattini, A., Forti, G.
|-
| 153469 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153470 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153471 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153472 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153473 - ||  || 9 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153474 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153475 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 153476 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153477 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153478 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153479 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153480 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153481 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153482 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153483 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153484 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 153485 - ||  || 14 settembre 2001 || Kušnirák, P.
|-
| 153486 - ||  || 12 settembre 2001 || Tucker, R. A.
|-
| 153487 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 153488 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 153489 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 153490 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 153491 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 153492 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 153493 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153494 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153495 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153496 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153497 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153498 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153499 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153500 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|}

153501-153600 

|-
| 153501 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153502 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153503 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153504 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153505 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153506 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153507 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153508 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153509 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153510 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153511 - ||  || 9 settembre 2001 || NEAT
|-
| 153512 - ||  || 17 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 153513 - ||  || 18 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 153514 - ||  || 18 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 153515 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153516 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153517 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153518 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153519 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153520 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153521 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153522 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153523 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153524 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153525 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153526 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153527 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153528 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153529 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153530 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153531 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153532 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153533 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153534 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153535 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153536 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153537 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153538 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153539 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153540 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153541 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153542 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153543 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153544 - ||  || 18 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 153545 - ||  || 20 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 153546 - ||  || 20 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 153547 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153548 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153549 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153550 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153551 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153552 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153553 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153554 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153555 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153556 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153557 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153558 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153559 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153560 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153561 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153562 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153563 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153564 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153565 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153566 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153567 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153568 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153569 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153570 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153571 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153572 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153573 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153574 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153575 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153576 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153577 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153578 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153579 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153580 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153581 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153582 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153583 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153584 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153585 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153586 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153587 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153588 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153589 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153590 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153591 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153592 - ||  || 25 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 153593 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 153594 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153595 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153596 - ||  || 21 settembre 2001 || NEAT
|-
| 153597 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 153598 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 153599 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 153600 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|}

153601-153700 

|-
| 153601 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 153602 - ||  || 21 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 153603 - ||  || 22 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 153604 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153605 - ||  || 22 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153606 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153607 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153608 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153609 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153610 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 153611 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 153612 - ||  || 22 settembre 2001 || NEAT
|-
| 153613 - ||  || 10 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 153614 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 153615 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153616 - ||  || 14 ottobre 2001 || Pravec, P., Kušnirák, P.
|-
| 153617 - ||  || 14 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 153618 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153619 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153620 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153621 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153622 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153623 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153624 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153625 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153626 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153627 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153628 - ||  || 9 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 153629 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153630 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153631 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153632 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153633 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153634 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153635 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153636 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153637 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153638 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153639 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153640 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153641 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153642 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153643 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153644 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153645 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153646 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153647 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153648 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153649 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153650 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153651 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153652 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153653 - ||  || 15 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 153654 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153655 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153656 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153657 - ||  || 8 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 153658 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 153659 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 153660 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 153661 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 153662 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 153663 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 153664 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 153665 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 153666 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153667 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153668 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153669 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153670 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153671 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153672 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153673 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153674 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153675 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153676 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153677 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153678 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153679 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153680 - ||  || 12 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 153681 - ||  || 12 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 153682 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153683 - ||  || 14 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 153684 - ||  || 14 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 153685 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 153686 Pathall ||  || 14 ottobre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 153687 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153688 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153689 - ||  || 22 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 153690 - ||  || 24 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 153691 - ||  || 25 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 153692 - ||  || 25 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153693 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153694 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153695 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153696 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153697 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153698 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153699 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153700 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|}

153701-153800 

|-
| 153701 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153702 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153703 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153704 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153705 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153706 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153707 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153708 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153709 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153710 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153711 - ||  || 21 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 153712 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 153713 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153714 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153715 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153716 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153717 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153718 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153719 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153720 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153721 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153722 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153723 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153724 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153725 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153726 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153727 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153728 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153729 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153730 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 153731 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153732 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153733 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153734 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153735 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153736 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153737 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153738 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153739 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153740 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153741 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153742 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153743 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153744 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153745 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153746 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153747 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153748 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153749 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153750 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153751 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153752 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 153753 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 153754 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 153755 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 153756 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 153757 - ||  || 21 ottobre 2001 || Ball, L.
|-
| 153758 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153759 - ||  || 24 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 153760 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153761 - ||  || 25 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 153762 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 153763 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153764 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153765 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153766 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153767 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153768 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153769 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153770 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153771 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153772 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153773 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153774 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153775 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153776 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153777 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153778 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153779 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153780 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153781 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153782 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153783 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153784 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153785 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153786 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153787 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153788 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153789 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153790 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153791 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153792 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153793 - ||  || 15 novembre 2001 || NEAT
|-
| 153794 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 153795 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 153796 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 153797 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153798 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153799 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153800 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|}

153801-153900 

|-
| 153801 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153802 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153803 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153804 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153805 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153806 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153807 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153808 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153809 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153810 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153811 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153812 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153813 - || 2001 WE || 16 novembre 2001 || BATTeRS
|-
| 153814 - ||  || 20 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 153815 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153816 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153817 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153818 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153819 - ||  || 17 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 153820 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153821 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153822 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153823 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153824 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153825 - ||  || 17 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 153826 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153827 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153828 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153829 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153830 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153831 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 153832 - ||  || 16 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 153833 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153834 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153835 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153836 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153837 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153838 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153839 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153840 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153841 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153842 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153843 - ||  || 7 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 153844 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153845 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153846 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153847 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153848 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153849 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153850 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153851 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153852 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153853 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153854 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153855 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153856 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153857 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153858 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153859 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153860 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153861 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153862 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153863 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153864 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153865 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153866 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153867 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153868 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153869 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153870 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153871 - ||  || 10 dicembre 2001 || Pauwels, T.
|-
| 153872 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153873 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153874 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153875 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153876 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153877 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153878 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153879 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153880 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153881 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153882 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153883 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153884 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153885 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153886 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153887 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153888 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153889 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153890 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153891 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153892 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153893 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153894 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153895 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153896 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153897 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153898 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153899 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153900 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|}

153901-154000 

|-
| 153901 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153902 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153903 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153904 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153905 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153906 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153907 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153908 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153909 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153910 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153911 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153912 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153913 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153914 - ||  || 14 dicembre 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 153915 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153916 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153917 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153918 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153919 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153920 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153921 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153922 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153923 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153924 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153925 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153926 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153927 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153928 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153929 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153930 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153931 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153932 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153933 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153934 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153935 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153936 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153937 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153938 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153939 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 153940 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153941 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153942 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153943 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153944 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153945 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153946 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153947 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153948 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153949 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 153950 - ||  || 20 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 153951 - ||  || 7 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153952 - ||  || 4 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 153953 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153954 - ||  || 11 gennaio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 153955 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 153956 - ||  || 12 gennaio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 153957 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153958 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153959 - ||  || 12 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 153960 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153961 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153962 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153963 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153964 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153965 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153966 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153967 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153968 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153969 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153970 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153971 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153972 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153973 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153974 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153975 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153976 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153977 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153978 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153979 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153980 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153981 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153982 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153983 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153984 - ||  || 12 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 153985 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153986 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153987 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153988 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153989 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153990 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153991 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153992 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153993 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153994 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153995 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153996 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153997 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 153998 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 153999 - ||  || 5 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 154000 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0153001